Саттер-авеню — название двух станций  Нью-Йоркского метрополитена в Бруклине:

 Саттер-авеню — на линии Канарси, Би-эм-ти.
 Саттер-авеню – Ратленд-роуд — на линии Нью-Лотс, Ай-ар-ти.